Fiscalía General de la República puede referirse a:
 Fiscalía General de la República, en Costa Rica;
 Fiscalía General de la República, en Cuba;
 Fiscalía General de la República, en Honduras;
 Fiscalía General de la República, en El Salvador;
 Fiscalía General de la República, en México;
 Fiscalía General de la República, en Nicaragua;
 Fiscalía General de la República, en Venezuela.